Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2017 проводился с 18 по 25 февраля 2017 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2017 в городе Пекин (Китай).

Победителями чемпионата стала (в 7-й раз в своей истории) команда скипа Ив Мёрхэд, победившая в финале команду скипа Ханны Флеминг. Бронзовые медали завоевала команда скипа Хейзел Смит.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 3,1635.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2017.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Джина Эйткен  ||  * || 9:1|| 4:9|| 7:8||1:11|| 9:3|| 6:7|| 2 || 4 ||6
|- bgcolor=#ffffcc
| 2||align=left|Karina Aitken || 1:9||  * ||11:8||11:5|| 4:7||4:10||10:3|| 3 || 3 ||3
|- bgcolor=#ffffcc
| 3||align=left|Ханна Флеминг || 9:4||8:11||  * || 8:6|| 4:9|| 8:9||12:6|| 3 || 3 ||3
|-
| 4||align=left|Amy MacDonald || 8:7||5:11|| 6:8||  * || 2:9|| 3:7|| 6:4|| 2 || 4 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Ив Мёрхэд     ||11:1|| 7:4|| 9:4|| 9:2||  * ||11:9|| 8:3|| 6 || 0 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Хейзел Смит    || 3:9||10:4|| 9:8|| 7:3||9:11||  * || 6:5|| 4 || 2 ||2
|-
| 7||align=left|Maggie Wilson || 7:6||3:10||6:12|| 4:6|| 3:8|| 5:6||  * || 1 || 5 ||7
|}
 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

 Тай-брейк 
23 февраля, 18:30

 Плей-офф Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 24 февраля, 12:00Полуфинал. 24 февраля, 19:00Финал.' 25 февраля, 11:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2017

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Шотландии в 2017 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин